Pleustes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1858. Pleustes ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pleustes